SVO peut désigner :
  ;
 Sujet-Verbe-Objet, en linguistique.

cs:Slovosled#Typy slovosledu z hlediska pořadí větných členů